Lisandro López (1983) argentin válogatott labdarúgó (Racing Club)
 Lisandro López (1989) argentin válogatott labdarúgó (SL Benfica)